Zelomići (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik, BiH
 Zelomići (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH